

Колишні назви населених пунктів 
 Свинюхи — колишня назва села Привітне Локачинського району Волинської області.
 Свинюхи — колишня назва села Очеретне Кременецького району Тернопільської області.

Посада 
 Свинюхи — двірські урядники, що відповідали за організацію та нагляд за полюванням на дикого кабана у Великому князівстві Литовському та Речі Посполитій, тіж що і ловчі.

Виноски